Dans la mythologie grecque, Pontos est une divinité marine primitive.
 Le Pontos est un sous-marin grec.

 Pontos : commune d'Espagne dans la communauté autonome de Catalogne, province de Gérone